Cet article traite de l'année 1996 de l'Équipe de France de football.

 L'équipe de France atteint la demi-finale de l'Euro 1996 en Angleterre. 
 Fidèle à ce qu'elle montre depuis plusieurs mois, la France s'avère être une équipe très solide, particulièrement difficile à manœuvrer pour ses adversaires, mais souffrant d'une animation offensive déficiente. Les Bleus achèvent ainsi leur tournoi par deux rencontres sans but. Mais si l'épreuve des tirs au but sourit aux Bleus contre les Pays-Bas en quart de finale, il n'en va pas de même contre la République tchèque en demi-finale. 
 En fin d'année, le Danemark met fin à 3 années d'invincibilité et à une série record de 30 matchs sans défaite pour l'équipe de France (d'un strict point de vue statistique, l'élimination contre les Tchèques doit être considérée comme un match nul)

Les matches 

A : match amical. CE : match de l'Euro 1996

Les joueurs 

France
1996
France